Příjmení Děnisov () nosí více významných osobností:

 Andrej Ivanovič Děnisov (* 1952) – sovětský a ruský diplomat
 Igor Děnisov (* 1984) – ruský fotbalový záložník a reprezentant
 Kirill Děnisov (* 1988) – ruský zápasník – judista
 Sergej Prokofjevič Děnisov (1909–1971) – sovětský generál, dvojnásobný hrdina Sovětského svazu
 Vladimir Děnisov (* 1947) – ruský šermíř

Ruská příjmení